Hasse Svensson kan avse:

 Hasse Svensson (journalist)
 Hasse Svensson (musiker)